Cet article est une liste des personnages et des créatures de l'univers de Claude Ponti.

Liste des personnages

A 
 Aglaë (Le Kontroleur de kastatrophe) : girafe sur laquelle les poussins viennent se détendre. 
 Akumulotte (Le Kontroleur de kastatrophe) : souris,  marchande de jus de racine, cousine de Pétronille
 Anne Hiversère (Blaise et le château d'Anne Hiversère) : Anne Hiversère est la meilleure amie des poussins
 Azilise (Le Tournemire) : soeur de Mose

B 
 Bih-Bih (Bih-Bih et le Bouffron-Gouffron) : personnage principal
 Blaise, le poussin masqué.  La vraie nature de Blaise est révélée dans 1001 Secrets de poussins
 Boufniouse (Blaise et le château d'Anne Hiversère) : poussine qui passe son temps à lire le journal.

C 
 Cafouillon (Pétronille et ses 120 petits) : monstre qui confond Pétronille avec une souris verte.

D 
 Diouc (L'île des Zertes) : ami de Jules, victime du Martabaff et amoureux d'Oum-Djazoume

F 
 Foulbazar : poussin présent dans la série Tromboline et Foulbazar

H 
 Hipolène (L'arbre sans fin) : habitante de l'Arbre sans fin puis voyageuse

J 
 Jules (L'île des Zertes) : personnage principal, ami de Diouc le Clou et amoureux de Roméotte

M 
 Mimi-La-Mitraille (Le Kontroleur de kastatrophe) : poussine qui prend des photos dans tout l'album
 Mose (Le Tournemire) : frère d'Azilise

N 
 Néfler-Toutou (Le Kontroleur de kastatrophe) : personnage qui guide les poussins

O 
 Okilélé (Okilélé) : personnage principal, réputé pour sa laideur, ami de Martin Réveil
 Olga Ponlemonde (Blaise et le château d'Anne Hiversère) : poule qui pond des œufs à poussins,  des œufs à neige,  des œufs à gâteau
 Oum-Platichotte (Le chien invisible) : chien invisible d'Oum-Popotte
 Oum-Popotte (Le chien invisible) : personnage principal, ami d'Oum-Platichotte
 Oups (Le doudou méchant) : personnage principal, ami du Doudou méchant

P 
 Pétronille (Pétronille et ses 120 petits) : souris, cousine d'Akumulote, femme d'Everest, mère de Batifoline et Tartarin
 Parci (Parci et Parla) : frère de Parla
 Parla (Parci et Parla) : sœur de Parci

R 
 Roméotte (L'île des Zertes) : amie d'Oum-Djazoume et amoureuse de Jules

S 
 Sagoinfre (Pétronille et ses 120 petits) : monstre
 Schmélele (Schmélele et l'Eugénie des larmes) : personnage principal, part à la recherche de ses parents

T 
 Tromboline : poussin présent dans la série Tromboline et Foulbazar

Z 
 Zouc (Le Nakakoué) : membre de la tribu des Nakakoués

Liste des créatures

B 
 Boîtalettres (Blaise et le château d'Anne Hiversère) : Les boîtalettres connaissent toutes les adresses et peuvent ainsi livrer le courrier.

G 
 Grobinet ( Blaise et le château d'Anne Hiversère)

K 
 Kontroleur de kastatrophe (Le Kontroleur de kastatrophe) : monstre

P 
 Pluviotte à aigrette (Pétronille et ses 120 petits)

Voir aussi 

Liste de personnages de fiction